Čihadlo ist der Name mehrerer Hügel in Tschechien:

 Čihadlo (Erzgebirge), , bei Rübenau
 Čihadlo (Lausitzer Gebirge), , bei Myslivny (Mařenice), unweit der Lausche
 Čihadlo (Fichtelgebirge), 
 Čihadlo (Riesengebirge), (Vogelstein) , bei der Špindlerova bouda am Kammweg
 Čihadlo (Prag), , bei Zbraslav